Comitatul Logan este numele a zece comitate existente din Statele Unite ale Americii și al unuia care a fost desființat

 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Logan, statul  -- (Categorie și format)
un comitat desființat
 Comitatul Logan, statul  (între 1889 și 1895)

Vezi și 
 Logan (dezambiguizare)